Буллингер — немецкая  и английская фамилия. Известные носители:
 Буллингер, Генрих () — швейцарский протестантский теолог времён Реформации
 Буллингер, Этельберт Уильям () — англиканский священник